2 miejscowości w Polsce: 
 Huta Podgórna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Huta Podgórna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki